O haplogrupo I (ADN-Y) - M170 é um haplogrupo do cromossoma Y humano presente em cerca de um quinto da população da  Europa. Na figura da caixa d’informação ao lado podemos observar a maior concentração nos seguintes povos e regiões: Balcãs, povos nórdicos e Sardenha, com especial incidência na Bósnia e Herzegovina. Encontra-se difundido por toda a Europa e, em menores frequências no Próximo Oriente, Cáucaso, África do Norte e Siberia Central.

Origem e dispersão 

De acordo com a versão 8.75, de 6 Setembro de 2013, da Sociedade Internacional de Genealogia Genética (ISOGG), acredita-se que o haplogrupo I (DNA-Y) é um haplogrupo europeu representando um quinto da população europeia. Está praticamente ausente(de 10 a 25% fora da Europa) fora da Europa o que sugere uma origem na Europa. As estimativas da idade do haplogrupo apontam para uma data anterior ao ultimo máximo glaciar LMG, da sigla em lingua inglesa Last Glacial Maximum. As duas principais ramificações; I1 e I2 deram-se à cerca de 28.000 anos:

O I1-M253 tem maior frequência na Escandinávia, Islândia e na Europa. Na Grã-Bretanha, o haplogrupo I1-M253 é interpretado como um marcador das invasões viquingues ou anglo-saxões. O I1b-M227 está concentrado no leste europeu e nos Bálcãs e julga-se ter cerca de mil a cinco mil anos. Também aparece com alguma frequência na Alemanha, República Checa, Polónia, Estónia, Ucrânia, Suíça, Eslovénia, Bosnia, Macedónia, Croácia e Líbano.

O I2-M438 incluindo o I2* aparece na Arménia, Geórgia e Turquia; I2a1-P37.2, é a forma mais frequente nos Balcãs e na Sardenha. O I2a2-M436 atinge as frequências mais elavadas ao longo da costa NO do contitnente europeu. O I2a2a-M223 aparece na Grã-Bretanha e NO da Europa. O I2a2a1-M284 aparece quase exclusivamente na Grã-Bretahna sugerindo a hipótese de ter-se originado ai á milénios.

Árvore filogenética do haplogroupo I (ADN-Y) ibérico - 2013
A árvore filogenética do haplogroupo I (ADN-Y) ibérico em baixo ilustra a relação entre as diferentes ramificações do haplogrupo I de acordo com a classificação ISOGG de 2013 e entre parentesis os valores em percentagem colhidos da base de dados do web site Iberian Roots bem como hiper-ligações para mapas de densidade geográfica.

Ligações externas
 Iberian Roots
 Sociedade Internacional de Genealogia Genética

Nota 
 Este esboço sobre o haplogrupo I é uma tradução do texto em inglês da ISOGG.

Genética humana
Haplogrupos do cromossoma Y humano